Francis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles M. Francis
 William Douglas Francis